Kanaet ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dominik Kanaet (* 1991), kroatischer Eishockeyspieler
 Toni Kanaet (* 1995), kroatischer Taekwondoin
 Zrinka Šimić-Kanaet (* 1956), kroatischer Archäologin